Het WTA-tennistoernooi van Tasjkent (officieel Tashkent Open) van 2000 vond plaats van 12 tot en met 18 juni 2000 in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Israëlische titelverdedigster Anna Smashnova strandde al in de eerste ronde.

De ongeplaatste Iroda Tulyaganova uit Oezbekistan won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de eveneens ongeplaatste Italiaanse Francesca Schiavone in drie sets. Tulyaganova wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 22.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Jevgenia Koelikovskaja en Patricia Wartusch had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Koelikovskaja speelde samen met Jekaterina Sysojeva – dit team was als derde geplaatst, maar kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Giulia Casoni en Nadzeja Astrowskaja, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Iroda Tulyaganova en Anna Zaporozjanova.

Het ongeplaatste Chinese duo Li Na en Li Ting won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste koppel Iroda Tulyaganova en Anna Zaporozjanova in drie sets. Zowel Li Na als Li Ting won hiermee haar eerste WTA-titel. Het zou hun enige gezamenlijke titel blijven.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Tasjkent 2000
Tasjkent